Ugglefjäril (Opsiphanes tamarindi) är en fjärilsart som beskrevs av Felder 1861. Enligt Catalogue of Life ingår ugglefjäril i släktet Opsiphanes och familjen praktfjärilar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället släktet Opsiphanes och familjen Brassolidae. Arten förekommer tillfälligt i Sverige, men reproducerar sig inte. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar